Бо́рислав И́вков (; ) — сербский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер (1955), тренер, первый в истории шахмат чемпион мира среди юношей (1951). Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 30 ноября 1968 года.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Борислава Ивкова  на сайте ФШР

Шахматисты Югославии
Тренеры по шахматам
Умершие от COVID-19 в Сербии
Международные арбитры по шахматам